Galeana ist 

der Name mehrerer Orte:
 Galeana (Chiapas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Galeana (Chihuahua), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua
 Galeana (Nuevo León), Ort im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León

der Name mehrerer Verwaltungseinheiten:

der Name zweier Gattungen in der Biologie:
 Galeana (Pflanzengattung), Gattung aus der Familie der Korbblütler
 Galeana (Tiergattung), Gattung aus der Familie der Arctiidae